Чопо () — провинция ДР Конго, расположенная по берегам среднего течения реки Конго. Административный центр — город Кисангани. Образована в результате конституционной реформы 2005 года и названа по имени одного из притоков реки Конго. Ранее входила в состав Восточной провинции.

Административное деление 
 Бафвасенде (Bafwasende)
 Баналия (Banalia)
 Басоко (Basoko)
 Исанги (Isangi)
 Опала (Opala)
 Убунду (Ubundu)
 Яхума (Yahuma)

Провинции Демократической Республики Конго